Жулиан () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Жулиан, Антонио Элиас (1929—2013) — бразильский футболист, левый защитник.
 Жулиан, Игор (род. 1994) — бразильский футболист, защитник клуба «Флуминенсе» и молодёжной сборной Бразилии.

Топонимы 
 Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 
 Сан-Жулиан-да-Фигейра-да-Фош — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Сан-Жулиан-де-Монтенегру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Сан-Жулиан-де-Паласиуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Сан-Жулиан-ду-Тожал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Сан-Жулиан-душ-Пассуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.